

Geografia

Austria 
 Wilhelmsburg – città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Harburg-Wilhelmsburg – città esistita dal 1927 (fusione di Harburg e Wilhelmsburg) al 1938 (annessione ad Amburgo)
 Wilhelmsburg – comune nel circondario dell'Uecker-Randow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Wilhelmsburg – quartiere nel distretto di Hamburg-Mitte (Amburgo)